Klimstrook - speciale rijstrook voor langzaam verkeer
 Kruipspoor (biologie) - spoor achtergelaten door dieren en andere organismen bij verplaatsing